Rusland
 Krasnoje (Adygea) - dorp in de republiek Adygea
 Krasnoje (Altaj) - dorp in de kraj Altaj
 Krasnoje (Amoer) - dorp in de oblast Amoer
 Krasnoje (Archangelsk) - plaats in district Nenetsië, oblast Archangelsk
 Krasnoje (Chabarovsk) - dorp in de kraj Chabarovsk
 Krasnoje (Kemerovo) - dorp in de oblast Kemerovo
 Krasnoje (district Medvenski) - choetor in de oblast Koersk
 Krasnoje (district Solntsevski) - choetor in de oblast Koersk
 Krasnoje (Leningrad) - posjolok in de oblast Leningrad
 Krasnoje (district Dankovski) - dorp in de oblast Lipetsk
 Krasnoje (district Dolgoroekovski) - dorp in de oblast Lipetsk
 Krasnoje (district Krasninski) - dorp in de oblast Lipetsk
 Krasnoje (district Lipetski) - dorp in de oblast Lipetsk
 Krasnoje (district Oesmanski) - dorp in de oblast Lipetsk
 Krasnoje (Novosibirsk) - dorp in de oblast Novosibirsk
 Krasnoje (Oedmoertië) - dorp in de republiek Oedmoertië
 Krasnoje (Orenburg) - dorp in de oblast Orenburg
 Krasnoje (Perm) - dorp in de kraj Perm
 Krasnoje (Pskov) - dorp in de oblast Pskov
 Krasnoje (Stavropol) - dorp in de kraj Stavropol

 Wit-Rusland
 Krasnaje (district Ivanauski) - dorp in de oblast Brest
 Krasnaje (district Proezjanski) - dorp in de oblast Brest
 Krasnaje (district Brahinski) - dorp in de oblast Homel
 Krasnaje (district Homelski) - dorp in de oblast Homel
 Krasnaje (agrostadje) - agrostadje in de oblast Grodno
 Krasnaje (district Berastavitski) - dorp in de oblast Grodno
 Krasnaje (district Karelitski) - dorp in de oblast Grodno
 Krasnaje (district Smarhonski) - dorp in de oblast Grodno
 Krasnaje (district Sjtsjoetsjynski) - dorp in de oblast Grodno
 Krasnaje (district Asipovitski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Krasnaje (district Babroejski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Krasnaje (district Bjalynitski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Krasnaje (district Hloeski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Krasnaje (district Mstsislauski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Krasnaje (district Sjklouski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Krasnaje (selsovjet Dzmitravitski) - dorp in de oblast Minsk
 Krasnaje (selsovjet Sjalibski) - posjolok in de oblast Minsk
 Krasnaje (district Dzjarzjynski) - dorp in de oblast Minsk
 Krasnaje (district Lahojski) - dorp in de oblast Minsk
 Krasnaje (district Maladzetsjanski) - dorp in de oblast Minsk
 Krasnaje (district Minski) - dorp in de oblast Minsk
 Krasnaje (district Oezdzenski) - dorp in de oblast Minsk
 Krasnaje (district Sloetski) - dorp in de oblast Minsk
 Krasnaje (district Doksjytski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Krasnaje (district Mjorski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Krasnaje (district Oesjatski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Krasnaje (district Sjarkausjtsjynski) - dorp in de oblast Vitebsk